Wolfson College, collegio dell'Università di Cambridge
Wolfson College, collegio dell'Università di Oxford